Илије Настасе је освојио турнир. У финалу је победио Николу Пилића резултатом 6-3, 6-3, 6-0.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1973.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно